

Cinema 
 Father's Choice – cortometraggio del 1913 diretto da Henry Lehrman
 Father's Choice – cortometraggio del 1913 diretto da Arthur Hotaling

Televisione 
Father's Choice – episodio della serie televisiva To Rome with Love (1970)